GOU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Garoua (Camerun)